Мельничук Юрій Володимирович (архітектор)
 Мельничук Юрій Володимирович (спортсмен)